Чемпионат Молдавии по шахматам 2017 прошёл с 28 января по 5 февраля 2017 года в Кишинёве.

В соревновании приняли участие 10 шахматистов, среди которых четверо ранее завоевывали титул чемпиона страны. Соревнование прошло в упорной борьбе. В итоге дуэт лидеров опередил шахматистов, разделивших 3—4 места всего на пол-очка. Победителем чемпионата впервые стал Н. Морозов, разделивший 1—2 места с опытным Д. Светушкиным и опередивший его по дополнительным показателям. 3—4 места поделили В. Хамицевич и двукратный чемпион страны С. Ведмедюк. Снова неудачно выступил чемпион 2015 г. Р. Солтанич.

 Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход.

Таблица

Примечания

Ссылки 
 
 CAMPIONATUL REPUBLICII MOLDOVA LA ŞAH CLASIC 2017

Чемпионаты Молдавии по шахматам
2017 год в шахматах
Январь 2017 года
Февраль 2017 года
Спорт в Молдавии в 2017 году